San Marco puede referirse a:
 San Marco (Abegondo), localidad española de la parroquia de (Santaya de) Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 San Marco (Venecia), uno de los distritos de la ciudad italiana de Venecia.
 San Marco Argentano, municipio de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria, Italia.
 San Marco d'Alunzio, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, Italia.
 San Marco dei Cavoti, municipio de la Provincia de Benevento, en la Campania, Italia.
 San Marco Evangelista, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania, Italia.
 San Marco in Lamis, localidad, ciudad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, Italia.
 San Marco la Catola, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, Italia.